Riff Raff, Riff-Raff ou Riffraff, peut se rapporter à :
 Riffraff, titre original du film américain La Loi du plus fort, avec Spencer Tracy et Jean Harlow (1936)
 Riffraff, un film d'espionnage de 1947
 Riff Raff, un personnage de la comédie musicale The Rocky Horror Show (1973)
 Riff Raff, un groupe de punk rock formé par Billy Bragg en 1977
 Riff Raff, une chanson d'AC/DC de l'album Powerage (1978)
 Riff Raff, un album de Dave Edmunds (1984)
 Rif Raf (Riff-Raff dans la version originale), un chat de la série animée Les Entrechats (1984-1985)
 Riff-Raff, un film de Ken Loach (1990)
 Riff Raff, un personnage de la série télévisée et du film Underdog, chien volant non identifié (2007)
 Riff Raff, un rappeur américain
 Riff Raff, un jeu de société de Christoph Cantzler publié en 2014

Homonymie de titre